

Hydronyme 
La Chalaronne est un cours d'eau de la Dombes dans le département de l'Ain en région Rhône-Alpes. C'est un affluent de la rive gauche de la Saône,

Toponymes 
 Châtillon-sur-Chalaronne est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes. et chef-lieu du canton de Châtillon-sur-Chalaronne.
 Dompierre-sur-Chalaronne est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes et est située à proximité des Dombes.
 Saint-Didier-sur-Chalaronne est une commune française du département de l'Ain située dans la région Rhône-Alpes.
 Saint-Étienne-sur-Chalaronne est une commune française du département de l'Ain située dans la région Rhône-Alpes.